Крэмптон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Крэмптон, Барбара (род. 1958) — американская актриса.
 Крэмптон, Томас Рассел (1816—1888) — британский инженер, изобретатель и строитель железных дорог.

См. также 
 Сражение за ущелье Крэмптона